Louder puede referirse a:

Personas 
 Jeff Louder, ciclista profesional estadounidense.

Música 
 Louder (2014), álbum de la cantante estadounidense Lea Michele.
 Louder (2013), álbum del grupo estadounidense R5.
 Louder! (2017), álbum de la cantante mexicana Sofía Reyes.